Hybridfordon är ett fordon med två motorer, vanligen en förbränningsmotor och en elmotor. Dessa utgörs av:

Hybridbilar
Laddhybridbilar
Hybridbussar
Hybridlastbilar
Hybridlok, även kallade duolok.

Referenser